Medvedica (o Medveditsa) è un toponimo russo che può riferirsi a due fiumi:
Medvedica, tributario del Volga
Medvedica, tributario del Don